Le mot compétence vient du bas latin competentia qui signifie « juste rapport ». La notion de compétence appartient au langage courant, au domaine du droit, et c’est également un concept scientifique particulièrement discuté. D’un point de vue scientifique, il se développe en effet des deux côtés de l’Atlantique en linguistique, en psychologie du travail, en ergonomie, en sciences de l’éducation et de la formation, en management stratégique et en sociologie (Klarsfeld, 2000 ; Delamare Le-Deist et Winterton, 2005).

Sciences et techniques 
 En biologie, la compétence est la capacité d’une cellule à absorber une molécule d’ADN libre dans son environnement.
 En géologie, la  est la capacité d'une roche ou d'une couche géologique à ne pas se déformer.

Sciences humaines et sociales

Droit 
Le terme renvoie dans son sens premier à une notion juridique.
 Les compétences en droit public désignent les fonctions conférées ou par la loi ou déléguées par l’État à un organisme. Un établissement public ne peut agir que dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la loi et ses statuts.
 On parlera de compétence d’un tribunal pour déterminer à la fois son ressort territorial et la limite de sa capacité à connaître une affaire. Ainsi en France, sur le plan pénal, un tribunal correctionnel aura à connaître des délits, une cour d’assises des crimes…  le tribunal d’instance le plus proche du terrain concerné sera seul compétent. Pour la France, ces points sont développés dans l’article compétence des juridictions françaises.
 La compétence juridictionnelle en procédure civile française développe les règles de compétences des tribunaux civils en procédure civile française.
 La compétence universelle est la compétence exercée par un État qui poursuit les auteurs de certains crimes, quel que soit le lieu où le crime a été commis, et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes.

Linguistique 
 En linguistique, la compétence représente l’aptitude théorique d’une personne à s’exprimer et comprendre un langage. Voir aussi compétences orthographiques.

Psychologie 
 En psychologie, les compétences sont les capacités d’un individu à exercer une fonction ou réaliser une tâche. On parle aussi d’habileté. Les psychologues étudient les compétences dans de nombreux domaines de la psychologie, et parlent de compétence cognitive, émotionnelle, sociale, professionnelle, personnelle Le terme est souvent opposé à celui de performance, qui réfère à la mesure du comportement, à ce qui est observé et peut être mesuré.

Sociologie 
 En ressources humaines, la compétence représente l’aptitude d’une personne physique (voire d’une personne morale) dans le cadre d’une activité ou d’un poste déterminés :
 à maîtriser l’état de l’art correspondant (par l’expérience acquise ou par la faculté de l’acquérir) ;
 à mettre en œuvre le savoir-être, le savoir-faire et les ressources (hommes/matériel) nécessaires.
 Wittorski définit la compétence ainsi : « La compétence correspond à la mobilisation dans l’action d’un certain nombre de savoirs combinés de façon spécifique en fonction du cadre de perception que se construit l’auteur de la situation ».
 Mais Javier Perez-Capdevila explique que  que les gens possèdent.

Culture et société 
 En jeu de rôle, la compétence est une valeur chiffrée relative ou absolue indiquant la maîtrise du personnage pour une activité spécifique.
 En sport, la notion de compétence exprime l’idée d’expertise, de savoir-faire développé par un individu dans le cadre d’une situation précise.

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 Klarsfeld, A. (2000). « La compétence : ses définitions, ses enjeux », Gestion 2000, no. 2, Mars-, p.31-47
  Delamare Le Deist, F. & Winterton, J. (2005). « What is competence? » Human Resource Development International, 8(1), 27-46.

Articles connexes 
 Effet Dunning-Kruger
 Environnement capacitant